Cratere Williams – cratere lunare
Cratere Williams – cratere su Marte